{{Ficha de competición deportiva
|nombre          = Serie Mundial de Rugby 7
|nombre_original = World Rugby Sevens Series
|deporte         = Rugby
|tipo            = Masculino
|imagen          = 
|imagen_tamaño   = 
|imagen_pie      = 
|país            = 
|fecha           = 30 de noviembre de 2007 - 1 de junio de 2008
|edición         = IX
|cantidad de torneos = 8
|organizador     = International Rugby Board
|posición         = 
|campeón          = |subcampeón       = 
|tercero          = 
|cuarto           = 
|anterior        = 2006-07
|actual          = Serie Mundial de Rugby 7 2007-08
|siguiente       = 2008-09
|página web      = http://www.worldrugby.org/sevens-series
}}
La Serie Mundial de Rugby 7 2007-08''' fue la 9ª temporada del circuito de selecciones nacionales masculinas de rugby 7.

Etapas

Tabla de posiciones

Véase también

Referencias